Carlo Gandini (?-?), schermidore italiano
Carlo Gandini (1939), bobbista italiano